La Nogometna Premijer liga Bosne i Hercegovine 2002-2003, abbreviata in Premijer liga BiH 2002-2003, è stata la terza edizione del campionato col nome "Premijer" in Bosnia Erzegovina, la prima a coprire tutto il territorio del Paese.

Il vincitore è stato il , al suo primo titolo, secondo consecutivo contando anche la Prva liga Republike Srpske 2001-2002 (all'epoca campionato di prima divisione).

Capocannoniere del torneo fu Emir Obuća () con 24 reti.

Contesto storico 
A partire da questa stagione in Bosnia ed Erzegovina si organizzò un unico campionato di calcio. Venne infatti raggiunto l'accordo (già in vigore per quanto riguarda la coppa nazionale) tra la federazione calcistica della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina e la Federazione bosniaca: a questa edizione parteciparono 14 squadre della Premijer Liga e 6 della Prva liga Republike Srpske.

Squadre partecipanti

Profili

Formula 
Le squadre partecipanti furono 20 e disputarono un girone di andata e ritorno per un totale di 38 partite con le ultime sei retrocesse in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine o Prva liga Republike Srpske (a seconda della locazione) in vista di una riduzione del numero di club nella stagione successiva.

Le squadre ammesse alle coppe europee furono quattro: La squadra campione disputò la UEFA Champions League 2003-2004, la seconda e la vincitrice della coppa nazionale alla Coppa UEFA 2003-2004 e un'ulteriore squadra fu ammessa alla Coppa Intertoto 2003.

Classifica 

Legenda:
      Campione di Bosnia ed Erzegovina e qualificato alla UEFA Champions League 2003-2004
      Qualificato alla Coppa UEFA 2003-2004
      Qualificato alla Coppa Intertoto 2003
      Retrocesso in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine 2003-2004
      Retrocesso in Prva liga Republike Srpske 2003-2004

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Prva liga FBiH 2002-2003 e Prva liga RS 2002-2003
 Kup Bosne i Hercegovine 2002-2003

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 claudionicoletti.eu

Calcio nel 2002
Calcio nel 2003
2002-2003